Originele titel van The Witcher of De Hekser, een Poolse boekenreeks
Wiedźmin (film), een Poolse film uit 2001, gebaseerd op bovenstaande boekenreeks
Wiedźmin (televisieserie), een televisieserie uit 2002, gebaseerd op bovenstaande boekenreeks
Wiedźmin (stripreeks), een stripreeks gebaseerd op bovenstaande boekenreeks
Wiedźmin (boom), een boom in Polen

Zie ook 
 The Witcher